La ULEB Cup 2005-2006 ha visto la vittoria della Dynamo Mosca sull'Aris Salonicco. Rubén Douglas (Dynamo Mosca) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Formazione vincitrice

Premi

Riconoscimenti individuali
 Eurocup Finals MVP:  Rubén Douglas,  Dinamo Mosca

Voci correlate 
Euroleague Basketball 2005-2006
FIBA EuroCup 2005-2006
FIBA EuroCup Challenge 2005-2006
Lega Adriatica 2005-2006
Lega Baltica 2005-2006

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
Eurocup